Голландські козаки — козаки за часів російсько-французької війни 1812 року.

Історія 
 У війні 1812 р. від французів звільнили Нідерланди російські імператорські війська — козаки під командуванням генерала Олександра Бенкендорфа, майбутнього цензора Олександра Пушкіна.
 28 листопада 1813 р. козаки під командуванням князя Гагаріна встановили переправу на річці Ейссел, що поблизу міста Девентер, де проходила межа вже звільненої від Наполеона Німеччини і все ще підконтрольних Франції Нідерландів. Човни були збудовані в ряд (від берега до берега), і на них можна було пересуватися, як на мостику. Також були споруджені козацькі табори коло населених пунктів.

Див. також 

 Шведські козаки
 Козаки
 Історія України
 Історія Росії
 Історія Франції
 Історія Іспанії
 Історія Нідерландів
 Козаки: Європейські війни

Примітки

Посилання 
 Керченский союз казаков, «Голландские „казаки“ не забывают традиции», 2012, Administrator 
 Сергей Лащенко, «Голландский казак и наша амазонка» — © 1997–2012, ПрАТ «УКРАИНСКАЯ ПРЕСС-ГРУППА» 

г
г
г